Karden steht für:
 Karden, eine distelähnliche Pflanzengattung
 Karden, einen Ortsteil der Ortsgemeinde Treis-Karden an der Mosel 
 in der Textiltechnik einen Prozess oder Geräte zur Bearbeitung von Textilfasern, siehe Kardieren

Siehe auch:
 Karde (Begriffsklärung)
 Carden
 Karten